Termin ARFB ima više značenja.

 2-amino-5-formilamino-6-ribozilaminopirimidin-4(3H)-on 5'-monofosfatna deformilaza, enzim
 Poljoprivredna asocijacija Arkansasa ()